Ołeh Hołowań (ur. 1971) – ukraiński piłkarz
 Ołeh Hołowań (ur. 1974) – ukraiński piłkarz